Az 1970-es női röplabda-világbajnokságot Bulgáriában rendezték 1970. szeptember 22. és október 2. között. A világbajnokságon 16 válogatott vett részt. A tornát a szovjet csapat nyerte, amelynek ez volt a negyedik vb-címe. A magyar csapat a negyedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapat négy darab négyes csoportot alkotott. A csoportok végeredményét körmérkőzések döntötték el. Az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedik helyezettek a 9–16. helyért folytathatták egy másik csoportban. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A döntő csoportkörben és az alsó ágon is a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak. A két csoport végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–16. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1970-es férfi röplabda-világbajnokság

Röplabda
N1970